2 miejscowości w Polsce: 
 Zdziesławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Zdziesławice – poprzednia nazwa wsi Zdzięsławice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice

Linki zewnętrzne